98-й выпуск  Вуэльта Каталонии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Каталония. Гонка прошла с 19 по 25 марта 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018. Победу, третий раз в карьере и второй год подряд, одержал испанский велогонщик Алехандро Вальверде из .

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 7 проконтинентальных команд. Всего на старт вышло 175 гонщиков. До финиша соревнования доехали 113 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1136,6 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вуэльта Каталонии 2018 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2018 году
Март 2018 года